O Campeonato Catarinense de Basquete de 2008 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2008 no basquetebol